Romania
Mădăraș – comune del distretto di Harghita
Mădăraș – comune del distretto di Mureș